Riotinto o Río Tinto puede referirse a:
 el río Tinto, en la provincia de Huelva (España);
 la compañía minera Rio Tinto Company Limited, que explotó la zona minera de la cuenca del río Tinto;
 la Compañía Española de Minas de Río Tinto, sucesora de la anterior;
 la compañía minera y química Unión Explosivos Río Tinto;
 la compañía Río Tinto Minera;
 al Ferrocarril de Riotinto, operativo entre 1873 y 1984;
 el municipio de Minas de Riotinto, en la provincia de Huelva (España);
 el Hospital Riotinto, situado en el municipio de Minas de Riotinto;
 el municipio de La Granada de Riotinto, en la provincia de Huelva (España).